Il singolare del torneo di tennis New Delhi Challenger 2 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michail Elgin che ha battuto in finale Tomáš Cakl 7-64, 66-7, 6-3.

Teste di serie 

 Kristian Pless (secondo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Adrian Cruciat (primo turno)
 Adrián Menéndez Maceiras (secondo turno)

 Michail Elgin (Campione)
 Rohan Bopanna (secondo turno)
 Josh Goodall (secondo turno)
 Ivan Serheev (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2007